El nombre Carlos Valdés puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Carlos Valdés Vázquez (1928-1991), escritor, traductor y ensayista mexicano.
 Carlos Valdés (1985-), futbolista colombiano.
 Carlos Valdés (1989-), actor, músico, cantante y compositor estadounidense de ascendencia colombiana.